Жайлауколь — название населённых пунктов в Казахстане:
 Жайлауколь — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Жайлауколь — село в Жетысайском районе Туркестанской области.